Jan von Arx, né le  à Thoune, est un joueur suisse de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur. Il est le frère cadet de Reto von Arx, également hockeyeur.

Carrière 
Jan von Arx commence sa carrière en LNB avec son club formateur du SC Langnau lors de la saison 1994-1995. Il quitte rapidement le club bernois et rejoint dès 1995, en compagnie de son frère, les juniors élites du HC Davos. Il ne quittera plus l'effectif grison de l'emblématique entraîneur Arno Del Curto.

Au mois de mars , il est contrôlé positif au cannabis et est suspendu, dès le , pour six mois.

Après 20 saisons à Davos, son contrat n'étant pas renouvelé, il tente de négocier un contrat, en compagnie de son frère Reto, avec son club formateur, Langnau. Les négociations n'aboutissant pas, il décide, comme son frère, de prendre sa retraite en .

Carrière internationale 
Jan von Arx a pris part au championnat d'Europe junior en 1995 et 1996, aux championnat du monde junior en 1997 et 1998. Il participe, l'année suivante, à ses seuls championnat du monde.

Palmarès 
LNA
Champion en 2002, 2005, 2007, 2009, 2011 et 2015
Vice-champion en 1998, 2003 et 2006
Coupe Spengler
Vainqueur en 2000, 2001, 2004, 2006 et 2011
Finaliste en 1996, 2002, 2003 et 2009
CM junior
 en 1998

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 || SC Langnau || LNB
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
|rowspan="2"|1995-1996 || HC Davos || LNA
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|HC Davos U20 ||Élite Jr. A
| - || - || - || - || - || - || - || - || - || -  
|- 
|rowspan="3"|1996-1997 || HC Davos ||  LNA
| 36 || 0 || 1 || 1 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|SC Herisau || LNB 
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|HC Davos U20 || Élite Jr. A
| 19 || 2 || 2 || 4 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || HC Davos ||  LNA
| 37 || 2 || 2 || 4 || 14 || 18 || 0 || 1 || 1 || 14
|- 
|1998-1999 || HC Davos ||  LNA
| 43 || 6 || 6 || 12 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|1999-2000 || HC Davos ||  LNA
| 44 || 1 || 3 || 4 || 41 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2000-2001 || HC Davos ||  LNA
| 43 || 7 || 13 || 20 || 46 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
||2001-2002 || HC Davos ||  LNA
| 33 || 2 || 1 || 3 || 26 || 16 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
|2002-2003 || HC Davos ||  LNA
| 40 || 1 || 10 || 11 || 63 || 16 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2003-2004 || HC Davos ||  LNA
| 45 || 0 || 12 || 12 || 36 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2004-2005 || HC Davos ||  LNA
| 42 || 5 || 2 || 7 || 46 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || HC Davos ||  LNA
| 42 || 1 || 6 || 7 || 64 || 15 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2006-2007 || HC Davos ||  LNA
| 23 || 2 || 3 || 5 || 24 || 18 || 2 || 3 || 5 || 14
|-
|2007-2008 || HC Davos ||  LNA
| 49 || 4 || 9 || 13 || 34 || 13 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
||2008-2009 || HC Davos ||  LNA
| 50 || 3 || 10 || 13 || 18 || 20 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
|2009-2010 || HC Davos ||  LNA
| 39 || 4 || 7 || 11 || 28 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2010-2011 || HC Davos ||  LNA
| 48 || 1 || 11 || 12 || 20 || 14 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
|2011-2012 || HC Davos ||  LNA
| 47 || 2 || 8 || 10 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2012-2013 || HC Davos ||  LNA
| 20 || 0 || 2 || 2 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || HC Davos ||  LNA
| 47 || 1 || 5 || 6 || 10 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || HC Davos ||  LNA
|42||0||4||4||20||14||0||2||2||4 

|774||42||115||157||562||185||5||18||23||100

|1995 ||  Suisse -18 ans|| CE -18 ans
| 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||   || 
|-
|1996 ||  Suisse -18 ans|| CE -18 ans
| 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || -3 || 
|-
|1997 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|1998 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || -3 || 
|-
|1999 ||  ||CM
| 6 || 2 || 2 || 4 || 10 || -5 || 
|-
|2000 || HC Davos || Coupe Spengler || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || 1 || Vainqueur
|-
|2006 || HC Davos || Coupe d'Europe
| 2 || 1 || 0 ||1 || 0 || 0 ||  de la division Ragouline
|-
|2006 || HC Davos || Coupe Spengler || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||   || Vainqueur
|-
|2008 || HC Davos || Coupe d'Europe
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  de la division Hlinka
|-
|2011 || HC Davos || Coupe Spengler || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||   || Vainqueur

Notes et références

Sources 
 

Naissance en février 1978
Naissance à Thoune
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Davos
Joueur du SC Herisau
Défenseur de hockey sur glace